Рангарадж Мандрадьяр, более известен как Сатьярадж (; род. 3 октября 1954, Коимбатур, Индия) — индийский  и , работавший преимущественно в фильмах на тамильском языке.

Биография 
Актёр появился на свет 3 октября 1954 года в городе Коимбатуре, в семье Суббаяны и Натхамбалы, получив при рождении имя Рангарадж Мандрадиар. У него есть две младшие сестры, а именно Калпана Мандрадиар и Рупа Сенапатия. Он являлся страстным поклонником известного тамильского актёра М. Г. Рамачандрана.

Сатьярадж получил начальное школьное образование в школе Св. Марии в Коимбатуре, а затем учился в пригородной средней школе в Рамнагаре, там же. Он поступил в Государственный художественный колледж в Коимбатуре, где получил степень бакалавра наук по ботанике.

Сатьярадж мечтал стать киноактёром, но его мать была против этого и запретила ему ходить в кино. В 1976 году, несмотря на запрет своей матери, он покинул Коимбатур, чтобы присоединится к тамильской киноиндустрии, базирующейся в районе Кодамбаккам, Ченнаи.

Сатьярадж вошел в киноиндустрию после того, как стал наблюдателем съемок фильма Annakili. Затем он присоединился к драматической труппе Комала Сваминатана. Первым фильмом в его карьере стал  1978 года, где он сыграл приспешника главного злодея. Затем он был управляющим на съёмках фильма Kannan Oru Kaikkuzhanthai. В начале его карьеры, между 1978 и 1982 годами, отрицательные роли, которые он играл, часто был приспешниками главного злодея М. Н. Намбияра или других злодеев. Его роль обычно была незначительной, в то время как главной роль играли Шиваджи Ганесан, Джай Шанкар, Камал Хасан или Раджникант.

Первым фильмом в качестве героя стал Saavi 1985 года, который имел коммерческий успех. Годом ранее его однокурсник Маниваннан поставил фильм January 1, где Сатьяраж сыграл одну из ролей второго плана, после этого они сотрудничали в течение 25 фильмов, в 18 из которых Сатьярадж играл главную роль. После его экранного появления в фильме Irupatthi Naalu Mani Neram, в качестве антагониста, его актёрские способности заметили многие, и он стал знаменитым в штате. В дальнейшем он играл злодеев в фильмах Nooravathu Naal (1984) и Anbin Mugavari (1985), которые срежиссировал тот же Маниваннан. Также он начал принимать предложения сняться в качестве героя от разных режиссёров, но второй фильм с ним в главной роли Iravu Pookkal (1985) не имел успеха. Многие из его фильмов того времени были боевиками.

В 2013 году Сатьярадж дебютировал в Болливуде в фильме «Ченнайский экспресс», где сыграл отца главной героини.
В 2015 и 2017 годах вышли два фильма с его участием «Бахубали: Начало» и «Бахубали: Рождение легенды», в которых он сыграл верного королевской семье полководца Каттаппу. Оба фильма имели коммерческий успех и стали одними из самых кассовых фильмов в стране.

Личная жизнь
В 1979 году Сатьярадж женился на Махешвари, племяннице продюсера Мадхампатти Сивакумара, у пары есть дочь Дивья и сын Сибирадж, который пошёл по стопам, став также актёром. Сатьярадж - убежденный атеист.

Фильмография

Примечания 

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами